Baiacu-ará — Lagocephalus laevigatus; Linnaeus, 1766
Baiacu-de-pintas — Ephippion guttifer; Bennett, 1831

Desambiguações de animais